57-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин проходил с 28 марта по 5 апреля 2015 года в Галифаксе (Канада) с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории выиграла сборная Швеции.

Команды-участницы 
 Канада — команды страны-организатора;
 Швеция, Норвегия, Швейцария, Италия, Чехия, Россия, Шотландия — по итогам чемпионата Европы-2014 (7 лучших команд);
 Финляндия — по итогам европейской квалификационной серии матчей;
 Китай, Япония — по итогам Тихоокеанско-Азиатского чемпионата-2014 (две лучшие команды);
 США — по итогам американской квалификационной серии матчей.

Система проведения чемпионата 
На предварительном этапе 12 команд проводят однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших выходит в плей-офф (в случае равенства побед проводятся дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Две лучшие команды проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Игровая арена 

Чемпионат мира проходил в крытой универсальной арене «Halifax Metro Centre», расположенной в центральной части Галифакса рядом со Всемирным торговым центром.

Арена открыта 17 февраля 1978 года. Используется для соревнований по хоккею с шайбой и баскетболу, а также как место проведения концертов. Максимальная вместимость — 11 тысяч зрителей.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты

Предварительный этап 

28 марта
 Япония — Россия 7:4; Швейцария — Чехия 6:5; Италия — Шотландия 6:5; Швеция — Финляндия 6:5.
 Норвегия — Китай 9:7; Япония — Шотландия 9:3; Чехия — Финляндия 8:7; Канада — США 11:10.

29 марта
 Италия — Швеция 11:5; Россия — Швейцария 5:3.
 Финляндия — Шотландия 10:7; Канада — Китай 7:4; США — Норвегия 10:7; Чехия — Япония 8:6.
 Швейцария — США 9:3; Норвегия — Россия 7:6; Канда — Швеция 9:6; Китай — Италия 6:2.

30 марта
 Канада — Чехия 11:2; Финляндия — США 7:4; Япония — Китай 9:5; Норвегия — Шотландия 11:6.
 Финляндия — Япония 5:4; Швейцария — Италия 7:1; Чехия — Шотландия 8:6; Швеция — Россия 9:3.
 США — Италия 8:2; Канада — Россия 9:3; Норвегия — Швеция 6:5; Швейцария — Китай 7:4.

31 марта
 Шотландия — Россия 8:6; Швеция — Чехия 7:3; Швейцария — Финляндия 8:7; Япония — Италия 8:1.
 Китай — Чехия 8:7; Норвегия — Финляндия 8:7; Канада — Япония 7:4; Шотландия — США 6:4.
 Швеция — Швейцария 8:2; США — Китай 9:5; Россия — Италия 5:4; Норвегия — Канада 9:3.

1 апреля
 Норвегия — Италия 9:2; Канада — Швейцария 8:4; Швеция — США 11:6; Китай — Россия 8:3.
 Финляндия — Россия 8:6; Швеция — Япония 9:2; Шотландия — Швейцария 5:4; Италия — Чехия 9:6.
 Канада — Шотландия 7:1; Норвегия — Чехия 12:5; Финляндия — Китай 8:7; США — Япония 8:6.

2 апреля
 США — Чехия 6:2; Китай — Шотландия 10:3; Норвегия — Япония 10:8; Канада — Финляндия 6:5.
 Швеция — Китай 7:6; США — Россия 6:5; Канада — Италия 7:6; Норвегия — Швейцария 6:4.
 Япония — Швейцария 9:6; Финляндия — Италия 7:5; Чехия — Россия 7:6; Швеция — Шотландия 11:6.

Тай-брейк 
 3 апреля

Плей-офф 
Плей-офф-1 (1-2 места)
 3 апреля

Плей-офф-2 (3-4 места)
 4 апреля

Полуфинал
 4 апреля

Матч за 3-е место
 5 апреля

Финал
 5 апреля

Итоги

Положение команд

Призёры 
В столбце А указана игровая функция кёрлингистов (С — скипы, В — вице-скипы, Св — свиперы). В столбце И — количество проведённых кёрлингистом игр.

Примечания

Ссылки и источники 
 Официальный сайт
 Чемпионат мира 2015 на сайте Всемирной федерации кёрлинга (WCF)
 Чемпионат мира 2015 на сайте результатов и статистики WCF

Мужчины
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
2015 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Март 2015 года
Апрель 2015 года
Чемпионаты мира в Канаде